Nature Clinical Practice was een groep dochtertijdschriften van Nature, uitgegeven door de Nature Publishing Group, zoals Nature Clinical Practice Cardiovascular Medicine. Deze tijdschriften hebben inmiddels andere titels gekregen:
 Nature Reviews Cardiology
 Nature Reviews Endocrinology 
 Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology 
 Nature Reviews Nephrology 
 Nature Reviews Neurology
 Nature Reviews Clinical Oncology 
 Nature Reviews Rheumatology 
 Nature Reviews Urology

Wetenschappelijke literatuur